El nombre Lucrecia de Médici puede referirse a distintos personajes históricos descritos a continuación:

 Nannina de Médici (1448 – 1493), nacida como Lucrecia, hija de Pedro de Cosme de Médici y Lucrecia Tornabuoni, y hermana de Lorenzo el Magnífico;
 Lucrecia de Lorenzo de Médici (1470 – 1553), hija de Lorenzo el Magnífico y de Clarice Orsini, esposa de Jacobo Salviati;
 Lucrecia de Médicis (1545 – 1562), hija de Cosme I de Médici y de Leonor Álvarez de Toledo;
 Lucrecia de Francisco de Médici (1572 - 1574), hija de Francisco I de Médici y Juana de Habsburgo-Jagellón.